Лесок — небольшой лес.
Лесок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесок — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Лесок — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Лесок — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Украина 
 Лесок — село в Золочевском районе Львовской области.
 Лесок — село в Яворовском районе Львовской области.